Богородицкое — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Богородицкое — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия

Белгородская область 
 Богородицкое — село в Губкинском городском округе Белгородской области.

Воронежская область 
 Богородицкое — посёлок в Панинском районе Воронежской области.

Калужская область 
 Богородицкое — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Богородицкое — прежнее название деревни Калинино в Козельском районе Калужской области.

Курская область 
 Богородицкое — село в Горшеченском районе Курской области.
 Богородицкое — село в Щигровском районе Курской области.

Липецкая область 
 Богородицкое — село в Добринском районе Липецкой области.
 Богородицкое — село в Добровском районе Липецкой области.

Орловская область 
 Богородицкое — село в Свердловском районе Орловской области, Красноармейское сельское поселение.
 Богородицкое — деревня в Свердловском районе Орловской области, Новопетровское сельское поселение.
 Богородицкое — село в Хотынецком районе Орловской области.

Псковская область 
 Богородицкое — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Богородицкое — деревня в Красногородском районе Псковской области.

Ростовская область 
 Богородицкое — село в Песчанокопском районе Ростовской области.

Рязанская область 
 Богородицкое — село в Милославском районе Рязанской области.
 Богородицкое — село в Ухоловском районе Рязанской области.

Саратовская область 
 Богородицкое — село в Аткарском уезде Саратовской губернии.

Смоленская область 
 Богородицкое — село в Вяземском районе Смоленской области.
 Богородицкое — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Богородицкое — деревня в Смоленском районе Смоленской области.

Тамбовская область 
 Богородицкое — село в Никифоровском районе Тамбовской области.

Тульская область 
 Богородицкое — деревня в Венёвском районе Тульской области.
 Богородицкое — деревня в Дубенском районе Тульской области.
 Богородицкое — деревня в Чернском районе Тульской области.

Украина 
 Богородицкое — село в Троицком районе Луганской области.
 Богородицкое — село в Снигирёвском районе Николаевской области.
 Богородицкое — прежнее название села Трудовое в Волновахском районе Донецкой области.

См. также 
 
 Новобогородицкое
 Богородицк
 Богородицк (усадьба)